Аибга:

 Аибга — село в Адлерском районе города Сочи Краснодарского края России и Гагрском районе Грузии, разделённое государственной границей по реке Псоу.
 Аибга — древнее адыгское племя.
 Аибга — горный хребет к востоку от Красной Поляны.